Il doppio del torneo di tennis Ciutat de Barcelona 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jordi Burillo e Sergio Casal che hanno battuto in finale Maurice Ruah e Mario Tabares 6-2, 4-6, 6-1.

Teste di serie 

 Ģirts Dzelde /  Francisco Montana (quarti di finale)
 Maurice Ruah /  Mario Tabares (finale)

 Hendrik Jan Davids /  Ola Jonsson (quarti di finale)
 Filip Dewulf /  Tom Vanhoudt (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Ciutat de Barcelona 1993